Johannes Vollebregt (1793-1872), orgelbouwer
Jacobus Vollebregt (-1888), orgelbouwer en zoon van Johannes
Sjakkelien Vollebregt, fotografe voor Anefo
Sjoerd Vollebregt (1954), zeiler
Erik Vollebregt (1954), zeiler, tweelingbroer van Sjoerd